Trade peut signifier :
 Commerce en anglais ;
 E-Trade, une banque en ligne américaine ;
 GL Trade est une entreprise de logiciels financiers ; 
 Trade : Les trafiquants de l'ombre, un film américano-allemand réalisé par Marco Kreuzpaintner sorti en 2007 ;
 Trade Air, une compagnie aérienne croate ;

Voir aussi